Па́ганамаа — эстонский топоним:

 Паганамаа — деревня в волости Рыуге уезда Вырумаа.
 Паганамаа — природный парк в уезде Вырумаа.
 Озёра Паганамаа — цепь озёр на границе Эстонии и Латвии.
 Паганамаа Киккаярв () — озеро на границе Эстонии и Латвии.
 Паганамаа Сарапууярв () — озеро на границе Эстонии и Латвии.
 Паганамаа Лийваярв () — озеро на границе Эстонии и Латвии.
 Паганамаа Мудаярв () — озеро на границе Эстонии и Латвии.